South Dakota-klass kan avse någon av de två fartygsklasserna av slagskepp i USA:s flotta:

 South Dakota-klass (1920) – en klass om sex fartyg som aldrig färdigställdes
 South Dakota-klass (1939) – en klass om fyra fartyg som tjänstgjorde under andra världskriget